Secret Rule — итальянская симфоник-метал-группа из Рима, образованная в 2014 году.

История 
Группа Secret Rule была образована в начале 2014 года. Лидер группы и её гитарист Энди Менарио ранее (1987—1998, 2002—2014) играл в группе Martiria, а также работал с такими музыкантами как Винни Апписи (Black Sabbath, Dio, Heaven & Hell),  (Dokken, Foreigner),  (Quiet Riot) и др. Вокалистка Анжела Ди Винченцо ранее (2004—2014) пела в готик-метал-группе Kyla Moyl.

Первый студийный альбом группы под названием Transposed Emotions вышел 16 февраля 2015 года на английском лейбле звукозаписи Rocksector Records. Сведение и мастеринг были сделаны музыкальным продюсером и звукорежиссёром  в датской студии Antfarm. Художественное оформление выполнено Симоной Спиди Саккоччей.

После нескольких концертов в Италии группа гастролировала в Швейцарии, Франции, Германии, Бельгии, Голландии и Великобритании, приняв участие в некоторых фестивалях, таких как — «SOS Fest» (Англия) и «Wizz Fest» (Бельгия).

24 июня 2016 года на итальянском лейбле Scarlet Records вышел второй студийный альбом Machination. Сведение и мастеринг как и предыдущего альбома были сделаны Ту Мэдсеном в студии Antfarm. В качестве сессионных музыкантов в записи альбома также приняли участие Хенрик Клингенберг (Sonata Arctica), Сандер Зоер (экс-Delain), Стефан Хеллеблад (Within Temptation) и Д’Аморе (Serenity).

Подписав контракт с лейблом Pride & Joy Music группа 10 ноября 2017 года выпустила третий свой студийный альбом The Key to the World. Сведение и мастеринг также были сделаны Ту Мэдсеном в Antfarm. В качестве сессионных музыкантов в записи альбома также приняли участие Хенрик Клингенберг (Sonata Arctica), Хеннинг Бассе (Firewind, MaYan) и Айлин Хименес (экс-Sirenia).

25 января 2019 года также на Pride & Joy группа выпустила свой четвёртый альбом The 7 Endless. В отличие от предыдущих двух своих альбомов этот был записан собственным составом без привлечения сессионных музыкантов. Мастеринг был выполнен шведским музыкантом, композитором, мультиинструменталистом и продюсером Даном Сванё.

21 февраля 2020 года на Pride & Joy вышел пятый студийный альбом Against.

Состав

Нынешние участники 
 Анжела Ди Винченцо — вокал
 Энди Менарио Менарини — гитара, клавишные
 Мишель Распанти — бас-гитара
 Себастьяно Дольцани — ударные

Бывшие участники 
 Рубен Рамирес — ударные (2014—2015)
 Сандер Зоер — ударные (2015—2015)
 Хенрик Клингенберг — клавишные (2015—2017)
 Никола Корренте — ударные

Дискография

Студийные альбомы 
 2015 — Transposed Emotions (Rocksector Records)
 2016 — Machination (Scarlet Records)
 2017 — The Key to the World (Pride & Joy Music)
 2019 — The 7 Endless (Pride & Joy Music)
 2020 — Against (Pride & Joy Music)
 2021 — Mea Culpa
 2022 — The Resilient (7hard)

Видеоклипы 

 Shades of Humanity
 Purgatory
 Birth
 Destruction
 Imaginary World (feat. Ailyn)
 The Song of the Universe
 Twin Flames (feat. Henning Basse)
 You’re the Player
 I Have the Sun
 The Saviour
 I Don’t Wanna Be
 Reena
 True Friend
 Secret Place
 Black Swan
 Blunder
 One More
 Obsession
 The Illusion

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Симфоник-метал-группы Италии
Женский вокал в рок-музыке